Гротегаст () — бывшая община и деревня (административный центр общины) на севере Нидерландов, в провинции Гронинген. Население Гротегаста на 1 января 2007 года составляло 12 151 человек.

В общину, помимо самой деревни Гротегаст, входят населённые пункты: Дузюм, Энюматил, Фан, Корнхорн, Лютьегаст, Никерк, Олдекерк, Опенде, Себалдебюрен.

Гротегаст расположена на юго-западе провинции Гронинген, в месте пересечения границ провинций Гронинген, Фрисландия и Дренте. «Groot» на нидерландском языке означает «большой», а «gast» или «gaast» — «песчаную почву».

Среди известных уроженцев общины Гротегаст выделяют Абеля Тасмана из деревни Лютьегаст, открывшего для европейцев в XVII веке Новую Зеландию .

1 января 1990 года деревня Гротегаст была объединена с Олдекерком для формирования новой общины под названием Гротегаст.  1 января 2018 года Гротегаст вместе с общинами Лек, Марюм и Зёйдхорн были объединены в новую общину Вестерквартир.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания